Arvo Haavisto – lottatore finlandese
 Pekka Haavisto – politico finlandese
 Susanna Haavisto – attrice e cantante finlandese